Bruno Miecugow – polski dziennikarz, publicysta i pisarz, przez wiele lat związany z „Dziennikiem Polskim”
 Grzegorz Miecugow – polski dziennikarz, redaktor radiowej Trójki, wydawca i prezenter Wiadomości w TVP1, twórca i prezenter Faktów w TVN, felietonista „Dziennika Polskiego” i publicysta „Przekroju”